Гунтер () — немецкое имя или фамилия:

 Король Гунтер — персонаж «Песни о Нибелунгах».
 Гунтер Регенсбургский (умер в 940 году) — католический блаженный, епископ Регенсбурга.
 Гунтер Мерзебургский (умер 13 июля 982 года) — маркграф Мерзебурга.
 Гунтер фон Хагенс (род. 1945) — немецкий анатом.

Другое
 Гунтер — порода лошадей.

См. также 
 Гюнтер
 Хантер